Карандєєв Віссаріон Віссаріонович — російський мінералог і кристалограф
 Карандєєв Констянтин Борисович — український вчений в області електричних вимірювань та автоматичного контролю
 Карандєєв Ростислав Володимирович — український політичний діяч